Нидервайлер (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Айфель-Битбург-Прюм.
 Нидервайлер (Хунсрюк) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Рейн-Хунсрюк.